Soraya of Sorayah kan verwijzen naar

Voornaam 
 Soraya (voornaam) (صريا) is een meisjesnaam van Perzische oorsprong
 Soraya Tarzi (1899–1968), vrouw van koning Amanullah Khan van Afghanistan; en behalve koningin ook feministisch leider
 Soraya Esfandiary Bakhtiari (1932–2001), tweede vrouw van Mohammad Reza Pahlavi van Iran, van 1951-1958 koningin Soraya
 Soraya (zangeres) (1969–2006), Colombiaans-Amerikaanse zangeres/songwriter, gitariste, Grammy-winnares en borstkanker-advocate
 Soraya Arnelas (1982), Spaanse zangeres die voor Spanje deelnam aan het Eurovisiesongfestival 2009
 Soraya Saga, Japans illustrator en tevens bedenker van videogames
 Soraya Serajeddini (1960–2006), Koerdisch-Iraanse mensenrechten-activiste
 Soraya Telles (1958), Braziliaanse hardloopster (middle distance track)

Andere 
 Soraya, een kleine maankrater
 Soraya (miniserie), een Italiaanse miniserie over Soraya Esfandiary Bakhtiari